Кадете Агустин Мелгар има више значења:

 Кадете Агустин Мелгар, Унидад Абитасионал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кадете Агустин Мелгар (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику